Dům U Zlatého jelena se nazývají domy:

v Praze
dům U Zlatého jelena (čp. 383, Praha - Staré Město) – Na Můstku 1, Rytířská 14
dům U Zlatého jelena (čp. 598, Praha - Staré Město) – Celetná 11, Štupartská 6
dům U Zlatého jelena (Malá Strana) – Tomášská 4 – postavený K. I. Dientzenhoferem a výzdobený F. M. Brokoffem 
v Olomouci
dům U Zlatého jelena (Olomouc) – Horní náměstí 16